Сезон 1948—1949 у Національній лізі А — 52-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Лугано.

Підсумкова таблиця

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1949
Швейцарія
Швейцарія